«Girlfriend» () — перший сингл третього студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «The Best Damn Thing». В США пісня вийшла 27 лютого 2007.

Список пісень 
CD-сингл
"Girlfriend"
"Alone"

CD-сингл для Японії
"Girlfriend" (Radio edit) – 3:38
"Girlfriend" (Instrumental) – 3:36

Цифрове завантаження реміксу Junkie XL
"Girlfriend" [Junkie XL Mix] - 3:41
"Girlfriend" [Junkie XL Extended Mix] - 5:44

Версія ремікса Dr. Luke (лише для iTunes)
"Girlfriend" (Dr. Luke remix, featuring Lil Mama) - 3:25
"Girlfriend" (album version) - 3:36
"Girlfriend" (original music video) - 3:48
"Girlfriend" (Dr. Luke remix, featuring Lil Mama) [music video] - 3:25

Версія рінгла
"Girlfriend" (Dr. Luke remix, featuring Lil Mama)
"Girlfriend" (Japanese version) [clean edit]
"Keep Holding On"
Рінгтон

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Англомовні пісні
Пісні 2007
Сингли 2007
Пісні Авріл Лавінь
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Пісні, написані Авріл Лавінь
Пісні, написані Dr. Luke
Сингли RCA Records
Пісні про жінок
Поп-панк-пісні